Бори́с Семёнов:
 
 Семёнов, Борис Андреевич (род. 1939) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Семёнов, Борис Самуилович (1923—1943) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Семёнов, Борис Тимофеевич (1935—2010) — советский футболист, тренер 
 Семёнов, Борис Фёдорович — академик АМН СССР